Korur steht für:
 Korur, eine austronesische Sprache.
 Ahmet Salih Korur, ein türkischer Bürokrat.